Dżdżownica może oznaczać w ogólnym znaczeniu pierścienicę:
 z rodziny dżdżownicowatych,
 z rodzaju Lumbricus,
a w wąskim znaczeniu gatunek:
 dżdżownica ziemna, rosówka (Lumbricus terrestris),
 dżdżownica kalifornijska, kompostowiec różowy (Eisenia fetida), nazywany też dżdżownicą kompostową,
 dżdżownica australijska (Megascolides australis) – nie jest zaliczana do rodziny dżdżownicowatych.

odnosi także do:
 Dżdżownica – komiks autorstwa Janusza Christy

Dżdżownicowate